Municipio de Pettis puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pettis (condado de Adair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Pettis (condado de Platte, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Platte.